Чипилинар 1. Сексион има више значења:

 Чипилинар 1. Сексион (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чипилинар 1. Сексион, Гвајакан (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику